<noinclude>

O nome Lúcio Calpúrnio Pisão (em latim, Lucius Calpurnius Piso) pode fazer referência a diversos personagens da antiga Roma pertencentes à antiga família romana Pisão:* Lúcio Calpúrnio Pisão Frúgio (cônsul em 133 a.C.), um dos analistas.
 Lúcio Calpúrnio Pisão (cônsul em 15 a.C.), que ocupou também o cargo de pontífice.
 Lúcio Calpúrnio Pisão (cônsul em 1 a.C.), que ocupou também o cargo de áugure.
 Lúcio Calpúrnio Pisão (cônsul em 27), nascido Cneu e filho de Cneu Calpúrnio Pisão, cônsul em 7 a.C..
 Lúcio Calpúrnio Pisão Liciniano, filho do cônsul em 1 a.C..
 Lúcio Calpúrnio Pisão (cônsul em 57), cônsul em 57 e filho do cônsul em 27.
 Lúcio Calpúrnio Pisão (cônsul em 97), cônsul sufecto em 97 e filho do anterior. É possível que seu prenome tenha sido Caio.
 Ver também 

 
Desambiguações de antropônimos